Wijlre, een plaats in Nederlands Limburg
 Wielder (Venlo), een buurtschap in Lomm in de Nederlands-Limburgse gemeente Venlo
 De Wielder, een boerderij in de Nederlandse plaats Belfeld

Zie ook 
 Wijlrehof
 Wylrehof
 Wylderbeek